peon – robotnik rolny w gospodarstwach ziemskich w hiszpańskich koloniach w Ameryce; zobacz Peonaż
 peon – stopa złożona z 3 sylab krótkich i 1 długiej; zobacz Peon III
 Ju Peon → Xu Beihong – chiński malarz i grafik

Zobacz też 
 Peonia

fr:Peon